An sämtlichen Sommer- und Winterspielen seit 1896 haben britische Sportler teilgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten 1438 Sportler aus dem Vereinigten Königreich 950 Medaillen bei den Olympischen Spielen erringen (296 × Gold, 323 × Silber und 331 × Bronze).

Medaillengewinner 
Sämtliche Medaillengewinner sind aufgeführt unter:

 Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Vereinigten Königreich/A–F
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Vereinigten Königreich/G–M
 Liste der olympischen Medaillengewinner aus dem Vereinigten Königreich/N–Z

Siehe auch 
 Olympische Geschichte des Vereinigten Königreichs

!Medaillengewinner
Vereinigtes Konigreich